Libia bezeichnet:

 Italienisch-Libyen (ital. Libia Italiana), eine italienische Kolonie im heutigen Libyen in Nordafrika von 1934 bis 1943
 eine antike Stadt in Hispania Tarraconensis, beim heutigen Herramélluri in Spanien